Луке (, ) — прізвище та топонім.

Прізвище 

 Альберт Луке(1978) — іспанський футболіст
 Бернд Луке (1962) — німецький економіст та політик
 Леопольдо Луке (1949) — аргентинський футболіст, чемпіон світу 1978 року
 Ріхард Луке (1829–1877) — німецький архітектор
 Хуліан Луке (1992) — іспанський футболіст

Топоніми 
 Луке — місто в Аргентині
 Луке — село в общині Чайчиче (Боснія і Герцеговина)
 Луке — муніципалітет в Іспанії
 Луке — село в общині Крива Паланка Північно-Східного регіону в Македонії
 Луке — місто в Парагваї
 Луке () — село в Естонії, у волості Нио повіту Тартумаа

Багатозначні топоніми
Іспанські прізвища
Німецькі прізвища